Superkombinacja mężczyzn na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 8 lutego 2015 roku na trasach Birds of Prey/Golden Eagle (bieg zjazdowy) i  Birds of Prey (slalom). Tytułu mistrza świata ze Schladming nie obronił Amerykanin Ted Ligety, który ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu. Nowym mistrzem świata w superkombinacji został Austriak Marcel Hirscher, który awansował z 30 miejsca po zjeździe dzięki znakomitemu przejazdowi slalomu. Natomiast wicemistrzem świata w tej konkurencji został Norweg Kjetil Jansrud, któremu brakło 19 setnych sekundy, aby zdobyć mistrzostwo świata, bowiem prowadził po zjeździe nad Hirscherem o ponad 3 sekundy.

W trakcie zjazdu do kombinacji upadek zaliczył reprezentant Czech, Ondřej Bank, któremu zakrawędziowała prawa narta tuż przed ostatnim skokiem Red Tail. Na szczęście po przewiezieniu do szpitala zdiagnozowano u niego tylko wstrząs mózgu oraz liczne obtarcia twarzy. Sytuacja była tym ciekawsza, że Bank na ostatnim pomiarze czasu tracił do Jansruda zaledwie 17 setnych sekundy, co mu dawało szansę na trzecie miejsce w zjeździe, w którym z reguły jest słabszy niż w slalomie. Na nieszczęściu Ondřeja skorzystał Marcel Hirscher, bowiem gdyby nie upadek Czecha, to nie znalazłby się wśród 30 najszybszych zawodników i straciłby szansę na jakikolwiek medal.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Superkombinacja mężczyzn